Lansford (Dakota du Nord)
 Lansford (Pennsylvanie)